

Aegis est la transcription latine du grec, utilisée en anglais, de l'« égide », l'arme/bouclier invincible du dieu Zeus (souvent utilisé par Athéna, par exemple à la fin de l'Odyssée). En référence à la mythologie grecque, le nom a été repris pour désigner :

Organisations 
 AEGIS (Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies), réseau de recherche d'institutions européennes travaillant sur l'Afrique ;

Entreprises 
 Aegis Group, une société britannique dans le secteur de la communication spécialisée dans les métiers d'achat d'espace média et affichage ;
 , une société militaire privée britannique ;

Sciences 
 , un relevé astronomique ;
 Le système de combat Aegis, système de défense antimissile développé pour les navires de guerre par l'armée américaine ;
 AEGIS, une expérience sur l'antimatière en cours au CERN ;
 Aegis ou , le système d'exploitation des stations de travail Apollo ;
 En astronomie, Aegis est le nom international d'Égide, petit astéroïde satellite de (93) Minerve ;
 AEGIS, un sigle signifiant Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, logiciel d'analyse utilisé par le robot martien Curiosity ;

Culture 
 Aégis, troisième album du groupe de gothic metal norvégien, Theatre of Tragedy ;
 , un film américain de Carlie Xig-Ro sorti en 2008 ;
 , Aegis Videoscape et Aegis Modler sont les anciens noms du logiciel Ligthwave3D de Newtek, également surnommé affectueusement « La Grand-Mère de la  3D » ;
 AEGIS est le principal antagoniste dans le mod pour portal2 : Portal Stories: Mel ;
 Aegis lame sacrée de Rex dans Xenoblade Chronicles 2

Fiction 
 Aegis, un super-héros de Marvel Comics ;
 Aegis, film japonais de Junji Sakamoto sorti en 2005 ;
 L'USS Aegis (NX-1787) est le principal vaisseau jouable dans le jeu vidéo Star Trek: Bridge Crew ;

Voir aussi